Печорская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня в составе Псковской области России, существовавшая в 1995—2005 годах. 

В 2005 году волость была упразднена в пользу городского поселения Печоры.

Печерская волость 
В составе Псковского уезда Псковской губернии до 1920 года существовала Печерская волость с центром в пригороде Печеры на территории современного городского поселения Печоры Печорского района, а также части волости Меремяэ уезда Вырумаа Эстонии.

В 1920 — 1930-е годы территория волости входила в состав уезда Петсеримаа Эстонской республики.

Печорский сельсовет 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1945 года в связи с передачей ЭССР в пользу РСФСР района города Печоры, в составе новообразованного Печорского района был образован Печорский сельсовет.

Решением Псковского облисполкома от 7 января 1961 года в Печорский сельсовет была включена часть упразднённого Митковицкого сельсовета.

Печорская волость 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года территории сельсоветов были переименованы в волости, в том числе Печорский сельсовет был переименован в Печорскую волость
 
Список населённых пунктов Печорской волости по состоянию на 1 января 2001 года:

Примечания 

Упразднённые волости Псковской области
Сельсоветы и волости, упразднённые в 2005 году